Mužská dvouhra Croatia Open Umag 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do singlové soutěže umažského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl ruský tenista Andrej Rubljov, kterého ve čtvrtfinále vyřadil Nizozemec Robin Haase. Jednalo se o první Rubljovův turnaj po tříměsíčním výpadku pro únavovou zlomeninu.

Vítězem se stal třetí nasazený Ital Marco Cecchinato, jenž ve finále zdolal argentinského hráče Guida Pellu po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. V utkání odvrátil sedm z osmi breakových příležitostí soupeře. V probíhající sezóně si tak po triumfu na Hungarian Open 2018 připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Pella odešel poražen i ze svého třetího finálového duelu. Bodový zisk posnul 25letého Cecchinata na nové kariérní maximum, když mu 23. července 2018 patřila 22. příčka.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Croatia Open Umag
ATP World Tour 2018